Tenisový turnaj WTA Cellular South Cup 2010 se konal ve dnech 14. – 21. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup
 Regions Morgan Keegan Championships 2010

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
  Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2010